Horne kan syfta på:

Personer
 Horne (efternamn) ‒ ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Danmark 
 Horne, Fåborg-Midtfyns kommun
 Horne, Hjørrings kommun
 Horne, Varde kommun
 Horne Kirke ‒ en stor kyrka på sydvästra delen av Fyn

Storbritannien 
 Horne, Surrey, ort i England

Se även
 Horne Lake ‒ flera
 Mount Horne ‒ flera